Chalkidona (neugr. Χαλκηδόνα) bezeichnet

 die zentralmakedonische Gemeinde Chalkidona
 Chalkidona (Stadt), eine Stadt in der Gemeinde Chalkidona
 die antike bithynische Stadt Chalkedon
 den modernen Stadtteil Istanbuls Kadıköy
 Nea Chalkidona, einen nördlichen Stadtteil Athens